L'Aigle solitaire est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Aigle solitaire (Drum Beat), film de Delmer Daves (1954) ;
 L'Aigle solitaire (Lone Eagle), roman de Danielle Steel (2001) ;
 L'Aigle solitaire, troisième album de la série de bande dessinée Blueberry de Jean-Michel Charlier (scénario) et Jean Giraud (dessin).